Одним из самых распространённых урологических заболеваний у женщин является недержание мочи — состояние, которое крайне негативно сказывается на качестве жизни пациенток.

Значимость проблемы 
Согласно определению Международного общества по удержанию мочи (, ) недержание мочи — состояние, при котором «… непроизвольное выделение мочи, приводит к социальным или гигиеническим проблемам».

Эта формулировка, данная в 1988 году, ясно указывает на социальный аспект болезни. Последующее определение терминологического комитета ICS характеризует недержание мочи как «…любое состояние, приводящее к непроизвольному выделению мочи». А недержание мочи при напряжении (НМПН) определяется ICS как «…жалоба на непроизвольное выделение мочи при усилии, напряжении, чихании или кашле». Первоначальное определение заболевания охватывает группу пациентов, которые стремятся получить медицинскую помощь в силу влияния болезни на их качество жизни. Но для определения распространённости недержания мочи во всей женской популяции следует придерживаться второй формулировки, утверждённой в 2002 году.

Эпидемиологические данные, представленные ICS, показывают, что НМПН широко распространено в США и странах Европы, где-то от 34 до 38 % женщин страдают этим заболеванием.

Согласно отечественным исследованиям около 38,6 % женского населения отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи, а среди группы из более чем трёх тысяч опрошенных женщин в России у 20 % недержание мочи проявлялось регулярно.

Классификация 
 Стрессовое недержание мочи — непроизвольная утечка мочи при напряжении, кашле или чихании
 Ургентное недержание мочи — непроизвольная утечка мочи, возникающая сразу после резкого позыва к мочеиспусканию
 Смешанное недержание — непроизвольная утечка мочи, сопровождающаяся резким позывом, а также резким усилием, напряжением, чиханием или кашлем.

Эпидемиология 
 Стрессовое недержание мочи — 49 %
 Ургентное недержание мочи — 22 %
 Смешанное недержание мочи — 29 %

Причины стрессового недержания мочи 
 Недостаточная поддержка уретры и (или) шейки мочевого пузыря, приводящая к гипермобильности уретры
 Недостаточность внутреннего сфинктера мочевого пузыря

Диагностика 
 Клинические исследования
 Методы визуализации
 Комплексное уродинамическое обследование

Диагностический алгоритм 
 Есть эпизоды непроизвольного выделения мочи?
 Что приводит к недержанию мочи?
 Степень выраженности недержания мочи
 Частота мочеиспусканий за день
 Частота мочеиспусканий за ночь
 Какое лечение проводилось ранее
 Провести гинекологическое обследование
 Оценить данные функциональных проб и дневник мочеиспускания
 Заполнить опросник
 Провести исследование остатка мочи, посев на флору и чувствительность к антибиотикам

Лечение 
Принципы коррекции НМПН изменялись по мере последовательного развития концепции удержания мочи. Теория давления, представленная Enhörling в 1961 году, привела к появлению множества оперативных методов, направленных на коррекцию шейки мочевого пузыря.

В последующем McGuire, Green и другие предложили слинговые операции для лечения НМПН, так как они считали, что в основе патогенеза болезни лежит слабость сфинктера мочевого пузыря. Предложенный DeLancey «гамачный» механизм удержания мочи послужил основой для последующего развития интегральной теории Ulmsten и Petros в 1996 году, лежащей в основе разработки так называемых «малоинвазивных» слинговых операций. Впервые описанная Ulmsten операция для коррекции НМПН заключалась в проведении под средней уретрой проленовой петли (техника TVT — Tension-free Vaginal Tape). В 2001 году Delorme, а затем De Leval предложили разные модификации трансобтураторного доступа установки петли (техники TOT и TVT-O).
В последнее время наибольшее распространение получили малоинвазивные методы лечения, заключающиеся во введении объемообразующих
сред, таких как производные коллагена (например, препарат Коллост 7 или 15 %) либо синтетические объемообразующие средства (производные Urodex, производные декстраномеров, производные гиалуроновой кислоты и др.). Принцип основан на стимулировании образования собственного коллагенового уплотнения, препятствующего неконтролируемому раскрытию уретры.

Консервативное
 Изменение образа жизни
 Тренировка мышц тазового дна
 Электромиостимуляция
 Вспомогательные устройства
 Фармакологические препараты

Хирургическое
 Кольпосуспензия
 Слинговые операции (TVT, TVT-O, TVT SECUR system)
 Инъекционные методы лечения (гель «Collost», Urodex)

См. также 
 Гиперактивность мочевого пузыря

Примечания

Ссылки 
 Недержание мочи у женщин
 Недержание мочи у женщин Современные методы лечения.
 Недержание мочи Диагностика, лечение, упражнение, дневник мочеиспускания
 Недержание мочи, обучающее видео
 Недержание мочи у женщин, причины

Гинекологические заболевания
Моча
Заболевания мочеполовой системы